Tye (Hammarö), een plaats in de Zweedse gemeente Hammarö
Tye (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas